Санктуарий ():

  — в европейской культуре святилище (место почитания святых могил, реликвий, чудотворных статуй или икон и т. п.) с правом убежища.
 Санктуарий в Лурде (Франция)

Фэнтези
 Санктуарий () — вселенная, в которой происходит действие игр Diablo.
 Санктуарий () — городок из межавторского проекта «Мир воров» (), придуманного Робертом Асприном.
 «Санктуарий» () — первый корабль Таноса.

См. также 
 Sanctuary (значения)